Ichi – film del 2008 diretto da Fumihiko Sori
Ichi – villaggio dell'Iran
Ichi dell'Idra – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
Ichi – personaggio dell'anime e manga Naruto